Gustavo Kuerten — tenista brasileiro, conhecido como Guga
Guga (futebolista) — futebolista brasileiro
Guga Chacra — jornalista brasileiro
Guga de Paula — músico brasileiro
Guga de Oliveira — cineasta brasileiro
Guga Ribas — piloto brasileiro de kart
Guga Stroeter — músico e produtor brasileiro
Guga (futebolista, 1998) – futebolista brasileiro 

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos